Molekulska formula -{C19H22N2OS}- se može odnositi na:

 Acepromazin
 Aceprometazin
 Tiazezim